Лука () е провинция в Италия, разположена в северната част на Тоскана.

Площта ѝ е 1773 км², а населението - около 388 000 души (2001). Провинцията включва 33 общини, административен център е град Лука.

Административно деление 

Провинцията Лука се разделя на четири географски района:
 Крайбрежният район, наречен Версилия
 Равниннят район, или Равнина на Лука
 Средната долина на реката Серкио
 Планинският район, наречен Гарфаняна

Външни препратки 
 Официален сайт